

Бервін — місто, штат Іллінойс
 Бервін — селище, штат Небраска
 Бервін — переписна місцевість, штат Пенсільванія